Бланка Французская:

 Бланка Кастильская (1188—1252) — королева Франции, жена Людовика VIII
 Бланка Французская (1253—1323) — инфанта Кастилии, дочь Людовика IX
 Бланка Французская (1278—1305) — герцогиня Австрии, дочь Филиппа III
 Бланка Французская (1290—1294) — дочь Филиппа IV
 Бланка Французская (1253—1323) — монахиня, дочь Филиппа V
 Бланка Французская (1328—1382) — герцогиня Орлеана, дочь Карла IV